Chigny (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Aisne
Chigny-les-Roses, een gemeente in het Franse departement Marne
Chigny (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud